Eyre Coote ist der Name folgender Personen:

* Eyre Coote (General, 1726) (1726–1783), britischer Generalleutnant in Indien 
 Eyre Coote (General, 1762) (1762–1823), irisch-britischer General und Politiker, Gouverneur von Jamaika